{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Zelgadiss Graywords
|nombre_ja = ゼルガディス = グレイワーズ 
|variantes del nombre_ja_ =  Zelgadis, Zel, Zerugadisu
|sexo = Masculino.
|fechanacimiento = Desconocido.
|edad = Aparenta 22 años.
|sangre = AB
|canon = 
|primeraaparicion =Novela-1, capítulo 2Anime, episodio 2
}}

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =
|listatecnicas = Magia Astral: Chamática, Fuego, Tierra, Agua y Aire.Magia Blanca: solo el conjuro del "Recovery". Magia Negra: "Gaarv Flare, Dinast Breath" (solo en el anime).
|tipoextra1 = Otras habilidades
|listaextra1 = EsgrimaFísica y matemáticasArtes PlásticasTocar la guitarra
|tipoextra2 = Debilidades
|listaextra2 = Estas características varían según la encarnación Es muy obsesivo y posee cierta arrogancia. También odia su pasado y los comentarios peyorativos hacia él y su aspecto.
}}

Zelgadiss Graywords (también existe las variación de "Zelgadis" en cuanto al nombre, y "Greywords" en cuanto al apellido) es un personaje de ficción creado en los años 90 por el escritor japonés de novela fantástica y de ficción Hajime Kanzaka. El nombre en japonés es ゼルガディス = グレイワーズ, que en romanji sería "Ze-ru-ga-di-su Gu-rei-wa-zu". El personaje fue creado con motivo de un concurso de narración fantástica al que el autor se presentó, y originalmente estaba pensado que fuera un demonio o personaje malvado. Finalmente, el personaje de Zelgadiss fue desarrollado de diferente forma, pero conservando la idea original, para la serie de novelas y el anime homónimo del mismo autor, "Slayers".

Su nombre deriva del latinismo zelōsus del que derivan las palabras "celoso" en español, y "zealous" en inglés, cuya raíz y significado es el mismo. El nombre y apellido del personaje hacen referencia a su personalidad, que se podría traducir muy apuradamente como "El Celoso de las Palabras Grises".

Físicamente, es un hombre joven de alrededor de 20 años y de 1,77 m de altura; sus ojos son grises/gris azulado y su cabello es oscuro de aspecto revuelto, con un mechón espeso de flequillo que cae sobre el ojo derecho. Sin embargo, a causa de su transformación, su piel es de color azulado y tachonada de esquirlas; sus orejas son largas y puntiagudas, colmillos afilados, ojos penetrantes y cabellos con aspecto de metal; su metabolismo también es diferente al de un humano normal, su piel es de piedra pero sus órganos internos son normales, y su envejecimiento está ralentizado de forma que su esperanza de vida es el doble a la normal. A causa de todos estos hechos, siempre va tapado.

Datos técnicos 
Zelgadiss ha sido representado por:

Hajime Kanzaka: autor y creador del personaje.
Rui Araizumi: diseñador original.
Tommy Ohtsuka: mangaka autor de "Slayers Premium"
Shoko Yoshinaka: mangaka autora de "Chou-Baku Madou-den Slayers".
Naomi Miyata: diseñadora de personajes para la serie de anime.

Zelgadiss aparece en:

Novelas de Slayers: 1.ª, 3.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª
Slayers-1ª serie de Anime: a partir del capítulo-2 en adelante.
Slayers "NEXT".
Slayers "TRY".
Slayers "PREMIUM"- película y manga homónimo.
Slayers "MEET AGAIN"- corto de animación (2007)
Slayers "REVOLUTION": desde el primer capítulo.
Slayers Manga "Leyenda Demoniaca"/"Chou-Baku Madou-den Slayers".
Slayers Manga "Revolution": desde el primer capítulo.
Slayers Manga "NEO"

En sus versiones animadas, el doblaje ha sido llevado a cabo por:

Japón: Hikaru Midorikawa-actor y Cantante Japonés.
Korea: Seung-Jun Kim.
USA: D.Cronin (primeros episodios) / Crispin Freeman (voz definitiva)
España: Daniel Sánchez.
Sudamérica (Venezuela): Carlos Castillo.
Italia: Claudio Moneta.
Alemania: Florian Halm.

Historia 
Preseries: 
En el mundo de "Slayers" en donde transcurre la acción, Zelgadiss era un chico huérfano de padres y con un único pariente conocido, Rezo el Monje Rojo, su bisabuelo aunque él nunca estuvo seguro de su relación exacta con él. Según reveló Kanzaka en una entrevista del N.º-12 de la revista "Blaster", los padres de Zelgadiss vivieron en un primero momento en contacto con Rezo, pero captaron que el Monje Rojo tenía planes para el bebé, así que durante un tiempo viajaron intentando ocultar a Zelgadiss de Rezo, razón ésta por la que se desconoce el país de origen de su familia, hasta que finalmente fueron hallados y asesinados por su bisabuelo y, aparentemente, tomando en adopción al pequeño Zelgadiss.

Su bisabuelo Rezo era un sacerdote ciego de nacimiento que iba siempre vestido de rojo, motivo por el que era llamado "El Sacerdote de Rojo", ya que este color es inusual en los sacerdotes, quienes según su confesión suelen ir de blanco, morado o verde, pero nunca rojo. Rezo era muy diestro en cualquier tipo de magia, siendo de esta forma considerado uno de los Grandes 5 Sabios de su tiempo. No obstante la fama de Rezo se fundaba en que utilizaba sus amplios conocimientos de Magia Blanca para curar y ayudar a las personas enfermas y desamparadas. Sin embargo, a pesar de su gran poder, era incapaz de curar sus propios ojos.

Por otro lado, si bien Zelgadiss estudió magia durante su niñez y acompañó a Rezo en sus viajes, nunca lo hizo con verdadero entusiasmo ya que su interés se centraba más en la esgrima que en la magia, y quería convertirse en un gran espadachín. Finalmente, siendo un adolescente, sintió que no progresaba y su bisabuelo le propuso un trato; si él le facilitaba el poder necesario para adquirir su deseo, a cambio Zelgadiss le tendría que ayudar a obtener cierto objeto legendario. Zelgadiss aceptó sin pensárselo dos veces.

Pero el trato supuso su maldición. Rezo le convirtió en el guerrero perfecto, una quimera, un ser encantado producto de la fusión de varias criaturas entre sí y que en el mundo de "Slayers" son usados como soldados y fuerzas de choque. El yo humano de Zelgadiss fue unido a un golem de piedra, y un demonio brownei (un tipo de duende hábil con la magia), aunque en la serie animada, Rezo afirma que Zelgadiss es una combinación de un humano , un golem y un lobo, siendo el resultado mucho mejor que otras quimeras de ese mundo, pero igualmente monstruoso, pese a que sus capacidades con la magia y la esgrima aumentaron de forma considerable.

Además de eso, Zelgadiss tuvo que cumplir su otra parte del trato: ayudar a su bisabuelo en el hallazgo de la Piedra Filosofal, objeto legendario que podía multiplicar de forma asombrosa el poder mágico de un hechicero, y que Zelgadiss suponía que Rezo quería para poder curar su ceguera. Los métodos que usó no siempre fueron limpios y eso contribuyó a que Zelgadiss fuera conocido como el 魔剣士殿 "Ma-Senshi" (Espadachín endemoniado en japonés) y se vio obligado a cubrir su rostro para que no lo reconocieran, salvo a dos humanos amigos suyos, Ródimas y Zorlf, un antiguo caballero y un torpe hechiero que fueron sus dos únicos compañeros durante ese tiempo. De esta forma la idea original de H.Kanzaka tomaba cuerpo, y Zelgadiss es el demonio bajo las órdenes de otro mayor con apariencia de santo, Rezo.

Series/Novelas: 
Zelgadiss odió profundamente a Rezo por lo que le había hecho y quiso poder encontrar la Piedra Filosofal para sí mismo, gracias a lo que tendría poder suficiente como para enfrentarse a Rezo en igualdad de condiciones. Eventualmente, y tras algunas vicisitudes, logró capturar a la hábil hechicera Lina Inverse, quien había encontrado sin saberlo la Piedra Filosofal escondida dentro de una estatua de orihalcón (metal de propiedades mágicas, según algunas mitologías orientales) Tras un fallido interrogatorio, la liberó a espaldas de todos y ambos huyeron. La idea de Zelgadiss era adueñarse así de la Piedra Filosofal sin que Rezo tuviera la oportunidad de hacerse con ella.

Los acontecimientos se precipitaron de diferente forma a lo pensado, y finalmente Zelgadiss, junto a sus amigos Ródimas y Zorlf, y la ayuda de Lina Inverse y su guardián Gourry Gabriev, acabaron enfrentándose a Rezo. De esa forma se acabó descubriendo que Rezo realmente quería la Piedra Filosofal para poder ver, pero empleándola de diferente forma: su plan era resucitar al señor de los demonios, Shabranivodoo- Ojo de Rubí, a cambio de que le devolviera la vista. Eso supondría la aniquilación de todo, y todos ellos trataron de impedirlo. Sin embargo finalmente Rezo logró su objetivo... salvo por el hecho de que no recobró la vista, sino que el propio Ojo de Rubí era la razón de su ceguera, ya que estaba encerrado en sus ojos. Rezo había estado dominado desde el principio por Shabranivudoo, y al resucitar, tomó control completo sobre Rezo.

El primer ataque de Ojo de Rubí fue matar a Ródimas y Zorlf, lo que supuso un gran golpe para Zelgadiss, y que se viera obligado definitivamente a unirse a Lina Inverse y Gourry Gabriev. Los tres lucharon contra el Señor de los Demonios, hasta que finalmente Lina se vio obligada a usar su más destructor hechizo, el "Giga Slave", que conjura a la Señora de las Pesadillas, el Mar del Caos, de donde surge todo lo que existe. Pero para hacerlo necesitaba tiempo y Zelgadiss apeló al alma de Rezo, aún consumida por Ojo de Rubí. La estrategia dio resultado y Rezo se reveló contra Ojo de Rubí, dándole tiempo a Lina a dar su golpe fatal y destruyendo así al Señor de los Demonios.
Concluida la batalla, Lina y Gourry siguen su propio camino mientras que Zelgadiss se marca un nuevo objetivo en la vida, al haber acabado ya con su anterior objetivo: volver a ser el humano que fue y disfrutar de una vida normal.

A lo largo del resto de la saga de "Slayers", Zelgadiss se uno en varias ocasiones a Lina y Gourry en sus correrías, muchas veces por seguir objetivos comunes o verse envuelto en varias ocasiones en los mismos problemas. Zelgadiss siempre acompañará al grupo pero prefiriendo actuar de forma separada (sin conseguirlo muchas veces) De esa forma, se ve envuelto en la lucha contra Ellisel Vulgrum (Eris), antigua discípula de Rezo; el clon del mismo Rezo, la Super bestia (quimera) Zanaffer; la lucha contra Gaarv, el Dragón del Caos; contra Fibrizo, el Amo del Infierno (ambos demonios de alto rango solo superados por Ojo de Rubí). Y también viajará al mundo exterior de los reinos separados por los demonios, para enfrentarse a Vargaarv y Dabranivudoo- Estrella Oscura, demonio similar a Ojo de Rubí.

Consigue salir airoso de todas estas aventuras, pero en ningún momento consigue recuperar su humanidad.

Durante sus viajes se ve obligado a hacer muchas cosas de las que preferiría prescindir, como acompañar a Lina a todos los mesones que a ella se le antoja; travestirse de mujer para entrar en el Reino de Femenil, gobernado por mujeres; servir de ancla de un buque merced de su cuerpo de piedra; verse envuelto en intrigas palaciegas, etc. Pero todo ello para conseguir sus objetivos.
De igual forma entabla amistad con otros personajes que ignoran su pasado y su condición de quimera, lo que contribuye a que su personalidad se vaya suavizando poco a poco y se vuelva más extravertido. En la lista se puede incluir a la Dragona dorada Firia quién les acompaña en su viaje por el exterior de la Barrera; también a Sylphiel, sacerdotisa que ayudó al grupo en su lucha contra Eris. Y especialmente su amistad con Ameria (Amelia), la princesa-sacerdotisa del reino de Seiruum, por quién se sentirá bastante atraído pese a sí mismo.

Novelas - Anime 

La versión más conocida del personaje de Zelgadiss es el de la serie de TV, que ha sido distribuida ya sea comercialmente o por TV en Europa, América, y Extremo Oriente. El personaje sufrió un cambio de diseño dadas las características de una serie de anime. En primer lugar, su carácter se suavizó de forma notable, aunque su primera aparición (Capítulo-2 de la 1ª serie de "Slayers") es bastante fiel a la novela original. De igual forma sus capacidades como mago también cambian, y en la serie de TV es capaz de conjurar hechizos que no puede en las novelas. Finalmente, su relación con el resto de los personajes también es diferente, en donde destaca que su relación con Amelia es de sentir algo por ella en la serie de TV, pero que no pasa de ser solo buenos amigos en las novelas.
En cuanto al diseño, también lo hizo. La serie hace hincapié en su piel pétrea y sus cabellos como alambres, pero el color de su piel es solo azul y sus cabellos malvas; de igual forma, en la serie viste totalmente de beige.

Por el contrario, su versión según las novelas, es mucho menos conocida. Las novelas solo han sido publicadas en el país de origen (Japón) y Corea. Fuera de sus fronteras, solo han sido publicadas en Estados Unidos por la editorial TOKYOPOP y no de forma completa. En las novelas, el carácter de Zelgadiss es más oscuro y cruel, aunque también se suaviza con el tiempo. No puede conjurar otra cosa que no sea Magia Astral y siempre viste de blanco. Finalmente, se le describe como un humano bien parecido si no fuera quimera, pero de piel azul oscuro y cabellos plateados. Su aparición es mucho más breve, ya que si en la serie de anime para TV de "Slayers" aparece durante las cinco temporadas que la forman, en las novelas solo aparece hasta la 8.ª, y no de forma continuada.

Personalidad 
A primera vista Zelgadiss en el perfil japonés de personaje tipo "Callado-misterioso" que esconde un pasado o secreto oscuros. El equivalente occidental que mejor encaja en esta descripción sería el de "lobo solitario".
Esta descripción es cierta, pero dado el carácter humorístico de la serie de anime, y en menor medida del resto de sus encarnaciones, ese perfil es usado casi hasta extremos abusivos con fines humorísticos. Zelgadiss es travestido de mujer, usado como ancla, disfrazado de conejo, obligado a
cantar, etc, etc. en varios capítulos siendo uno de los personajes más usados como motivo de risas. Sin embargo esto está considerado como uno de los grandes alicientes de la serie.

Dejando a un lado la parodia, y unificando todos los aspectos de su personalidad que aparecen en cada una de sus encarnaciones, se puede extraer un perfil bastante elaborado de su personalidad.
Zelgadiss es una persona obsesiva. A lo largo de toda su vida, sus objetivos vitales han sido llevados a tal extremo que, en principio, no parece imporarle nada más: así ocurrió con su deseo de ser un gran espadachín, su deseo de vengarse de Rezo, y finalmente el de recuperar su humanidad.
No obstante, dado su historial, Zelgadiss tiene otros aspectos reseñables en su carácter.

A pesar de su popularidad, o tal vez precisamente por ello, Zelgadiss no es en absoluto un personaje agradable. Es egoísta, autosuficiente, frío, reservado, e incluso cruel (al menos en las novelas). En el anime muestra cierta mojigatería, pero no así en el resto de su encarnaciones.
Ciertamente muchas de estas trazas son debidas a los malos avatares por los que ha pasado su vida; obligado a perder su humanidad y verse convertido en un monstruo, tanto en lo físico como en lo moral, le han hecho volverse de esa forma.

Pero Zelgadiss esconde más que eso, aunque solo sus más cercanos allegados realmente saben que hay tras esa máscara. Zelgadiss está dividido en un dilema moral: el de haber sido y ser considerado un monstruo, y el de cómo se siente realmente. 
En el fondo Zelgadiss es igualmente apasionado en sus buenos sentimientos como en los malos; se preocupa mucho por sus amigos, o por luchar por lo que realmente importa al lado de ellos, mostrándose muy leal a sus más cercanos e incluso, poniendo en riesgo su vida. Igualmente tiene
aptitudes artísticas gustando de tocar la guitarra, o de la escultura; es realmente habilidosos con prácticamente cualquier cosa, y posee grandes conocimientos, no solo de magia, sino también de física. Zelgadiss es uno de los personajes más inteligentes de Slayers, y realmente no suele
equivocarse en sus opiniones, aunque estas no siempre sean bienvenidas. Además, al igual que sus compañeros, le gusta comer bien, pero sin llegar a la glotonería de estos y evitando discusiones en la mesa (según sus propias palabras "Me dan dolor de estómago") Le gusta el vino, pero en pequeñas cantidades. 
También tiene un afilado sentido del humor, aunque raramente lo emplea; igualmente parece llevarse bien con los animales.

Acogida 
Zelgadiss aparece en las novelas ligeras, el anime de TV, en varios manga, en una película, en varios CD-dramas y videojuegos siendo un personaje popular entre los seguidores de la franquicia y llegando a tener su propio spin-off en forma de relato corto.

Referencias 

Novelas de Slayers publicadas por la editorial TOKYOPOP
Series de Slayers de Kadokawa Shoten, TV.Tokyo soft.
Entrevistas a Hajime Kanzaka en la revista "Blaser".
Mangas de Slayers "Leyenda Demoniaca"/"Chou-Baku Madou-den Slayers" publicado en español por la Editorial IVREA
Manga "Slayers Premium" publicado por IVREA en Español

Personajes de Slayers

en:List of Slayers characters#Zelgadis Greywords